Jako trať 260 jsou v jízdním řádu pro cestující společně uvedeny tyto tratě:
 Železniční trať Brno – Česká Třebová 
 úsek Brno – Vyškov na Moravě tratě Brno–Přerov

260